Национальная сеть нанотехнологической инфраструктуры (, NNIN) — интегрированное партнёрство научно-исследовательских организаций США, работающих в области нанотехнологий. Партнёрство поддерживается и финансируется Национальным научным фондом (NSF). Все участники предоставляют возможность сторонним исследователям в области нанотехнологий использовать современное оборудование, обслуживаемое специалистами.

Участники партнёрства 
На ноябрь 2007 в партнёрство входит 13 научно-исследовательских подразделений крупнейших университетов:
 Корнеллская Лаборатория нанотехнологий Корнеллского университета (The Cornell Nanoscale Facility at Cornell University).
 Стэнфордская Лаборатория наноиндустрии Стэнфордского университета (The Stanford Nanofabrication Facility at Stanford University).
 Лаборатория твердотельной электроники Мичиганского университета (The Solid State Electronics Laboratory at the University of Michigan).
 Центр исследований микроэлектроники Технологического института Джорджии (The Microelectronics Research Center at the Georgia Institute of Technology).
 Центр Нанотехнологии Вашингтонского университета (The Center for Nanotechnology at the University of Washington).
 Лаборатория наноиндустрии Пенн Стэйт Пенсильванского университета (The Penn State Nanofabrication Facility at the Pennsylvania State University).
 Нанотех Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (Nanotech at the University of California at Santa Barbara)
 Миннесотский нанотехнологический кластер Университета Миннесоты (The Minnesota Nanotechnology Cluster (MINTEC)at the University of Minnesota).
 Наносайенс (Университет Нью-Мексико) Университета Нью-Мексико (The Nanoscience at the University of New Mexico)
 Центр исследований микроэлектроники Техасского университета в Остине (The Microelectronics Research Center at University of Texas at Austin)
 Центр наносистем Гарвардского университета (The Center for Nanoscale Sistems at Harvard University)
 Лаборатория Говарда наномасштабных наук и технологий Университета Говарда (The Howard Nanoscale Science and Engineering Facility at Howard University).
 
Аффилированный участник: Национальный литографический центр Трайэнгл (The Triangle National Lithography Center at NCSU).

 Нанотехнологии и общество 
Участники партнёрства создали специальную программу по исследованию социального и этического значения нанотехнологий (Societal and Ethical Issues in nanotechnology, SEI). Координатор программы — Ана Визеу (Ana Viseu'').

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт NNIN

Нанотехнология
Научные организации США